Argandoña ist der Name folgender Ortschaften:

 Argandoña (Vitoria-Gasteiz), Dorf im Norden Spaniens

Argandoña ist ferner: 
 der Name einer Straße in Coquimbo, Chile
 der Name einer Straße in Córdoba, Argentinien

Argandoña ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Antonio Argandoña (* 1943), Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der Universität Navarra
 Francisco Argandoña Revilla (1850–1910), bolivianischer Politiker, Diplomat und Bankier
 Mario Argandoña (* 1957), chilenischer Sänger, Perkussionist und Gitarrist 
 Pablo Argandoña, chilenischer Ingenieur, Gouverneur der Provinz Elqui der Región de Coquimbo
 Raquel Argandoña (* 1957), chilenisches Ex-Model, Fernsehansagerin und Politikerin